

Wydarzenia 

 zakończenie odbudowy ateńskich Długich Murów
 bitwa pod Abakaneum między Kartagińczykami Magona II a Syrakuzanami Dionizjosa

Zmarli 
 Neferites I, faraon